Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2004 () — 26-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 4 по 12 декабря 2004 года на стадионе «National Hockey Stadium» в городе Лахор (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Испании, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 4:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 3:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2003
  — 1-е место на Champions Challenge 2003
  — 6-е место на Олимпийских играх 2004
  —

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+05:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2004 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2004 на сайте todor66.com

2004
Декабрь 2004 года
2004 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Лахоре